1K steht für:
 1-Komponenten-Klebstoff, siehe Klebstoff #Chemisch härtende Klebstoffe
 Chevrolet 1K, ein PKW-Modell
 VW Golf V (Typ 1K), ein PKW-Modell
 Sutra (Fluggesellschaft) (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

1k steht für:
 die Zahl 1000, auch als 1 Kilo bezeichnet

Siehe auch:
 IK
 K1

1K